Актобинский сельский округ:
 Актобинский сельский округ (Жамбылская область) — сельский округ в Жамбылской области.
 Актобинский сельский округ (Карагандинская область) — сельский округ в Карагандинской области.
 Актобинский сельский округ (Кызылординская область) — сельский округ в Кызылординской области.
 Актобинский сельский округ (Южно-Казахстанская область) — сельский округ в Южно-Казахстанской области.